Carucedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carucedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Carucedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar